Grabarje je naselje u Požeško-slavonskoj županiji, u sastavu grada Kutjeva.

Zemljopis 
Grabarje je smješteno 20 km istočno od Požege na cesti Kutjevo - Pleternica, 7 km južno od Kutjeva, susjedna sela su Ferovac na sjeveru i Zarilac na jugu.

Stanovništvo 
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Grabarje je imao 490 stanovnika.

Izvori

Naselja u Požeško-slavonskoj županiji